Греческие рукописи Нового Завета писаны минускульным письмом на пергаменте или бумаге и датируются IX—XV веками.

Веттштейн знал только 112 греческие минускульные рукописи Нового Завета до Евангелия, 58 до Деяний, 60 до Посланий Павла и 28 до Откровения. Аланд в первом издании Kurzgefasste Liste (1963) перечислил 2768 кодексов. На сегодня известно 2911 минускульных рукописей Нового Завета, которые систематизированы в каталоге через INTF в Мюнстере.

Минускулы Нового Завета 1-500 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!Обозна-чение!!Дата!!Рукопись включает:!!Место хранения!!Город!!Страна
|-
| 1
| XII век
| Евангелие, Деяния, Соб. посл., Павел
| Базельский университет, A. N. IV. 2
| Базель
| Швейцария
|-
| 2
| XI/XII век
| Евангелие
| Базельский университет, A. N. IV. 1
| Базель
| Швейцария
|-
| 3
| XII век
| Евангелие, Деяния, Соб. посл., Павел
| Австрийская национальная библиотека, Cod. Suppl. gr. 52
| Вена
| Австрия
|-
| 4
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 84
| Париж
| Франция
|-
| 5
| XIV век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Национальная библиотека Франции, Gr. 106
| Париж
| Франция
|-
| 6
| XIII век
| Евангелие, Деяния, Соб. посл., Павел
| Национальная библиотека Франции, Gr. 112
| Париж
| Франция
|-
| 7
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 71
| Париж
| Франция
|-
| 8
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 49
| Париж
| Франция
|-
| 9
| 1167
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 83
| Париж
| Франция
|-
| 9abs
| XV век
| Евангелие от Матфея (gr-l)
| Бодлианская библиотека, Lyell 95
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 10
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 91
| Париж
| Франция
|-
| 11
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 121.122
| Париж
| Франция
|-
| 12
| XIV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 230
| Париж
| Франция
|-
| 13
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 50
| Париж
| Франция
|-
| 14
| 964
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 70
| Париж
| Франция
|-
| 15
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 64
| Париж
| Франция
|-
| 16
| XIV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 54
| Париж
| Франция
|-
| 17
| XV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 55
| Париж
| Франция
|-
| 18
| 1364
| Новый Завет
| Национальная библиотека Франции, Gr. 47
| Париж
| Франция
|-
| 19
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 189
| Париж
| Франция
|-
| 20
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 188
| Париж
| Франция
|-
| 21
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 68
| Париж
| Франция
|-
| 22
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 72
| Париж
| Франция
|-
| 23
| XI век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 77
| Париж
| Франция
|-
| 24
| X век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 178
| Париж
| Франция
|-
| 25
| XI век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 191
| Париж
| Франция
|-
| 26
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 78
| Париж
| Франция
|-
| 27
| X век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 115
| Париж
| Франция
|-
| 28
| XI век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 379
| Париж
| Франция
|-
| 29
| X век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 89
| Париж
| Франция
|-
| 30
| XV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 100
| Париж
| Франция
|-
| 30abs
| XV век
| Евангелие
| Cambridge University Library, Kk. 5.35
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 31
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 94
| Париж
| Франция
|-
| 32
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 116
| Париж
| Франция
|-
| 33
| IX век
| Евангелие, Деяния, Павел, Соб. посл.
| Национальная библиотека Франции, Gr. 14
| Париж
| Франция
|-
| 34
| X век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 195
| Париж
| Франция
|-
| 35
| XI век
| Новый Завет
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 199
| Париж
| Франция
|-
| 36
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 20
| Париж
| Франция
|-
| 37
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 21
| Париж
| Франция
|-
| 38
| XII век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 200
| Париж
| Франция
|-
| 39
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 23
| Париж
| Франция
|-
| 40
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 22
| Париж
| Франция
|-
| 41
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 24
| Париж
| Франция
|-
| 42
| XI век
| Деяния, Павел, Откровение
| Stadtarchiv, Ms 17
| Франкфурт-на-Одере
| Германия
|-
| 43
| XI век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Bibliothèque de l'Arsenal, 8409.8410
| Париж
| Франция
|-
| 44
| XII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 4949
| Лондон
| Великобритания
|-
| 45
| XIII век
| Евангелие †
| Бодлианская библиотека, Barocci 31
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 46
| c. 1300
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Barocci 29
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 47
| XV век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Auct. D. 5. 2
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 48
| XII век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Auct. D. 2. 17
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 49
| XII век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Roe 1
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 50
| XI век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Laud. Gr. 33
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 51
| XIII век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Бодлианская библиотека, Laud. Gr. 31
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 52
| 1285/1286
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Laud. Gr. 3
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 53
| XIII/XIV век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Selden Supra 28
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 54
| 1337/1338
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Selden Supra 29
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 55
| XIV век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Selden Supra 6
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 56
| XV век
| Евангелие
| Lincoln College, Gr. 18
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 57
| XII век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Magdalen College, Gr. 9
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 58
| XV век
| Евангелие
| New College, 68
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 59
| XIII век
| Евангелие
| Gonville and Caius College, Ms 403/412
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 60
| 1297
| Евангелие
| Кембриджский университет, Dd. 9.69, fol. 4–294
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 61
| XVI век
| Новый Завет
| Тринити Колледж, A 4,21
| Дублин
| Ирландия
|-
| 62
| XIV век
| Деяния, Павел †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 60
| Париж
| Франция
|-
| 63
| X век
| Евангелие
| Тринити Колледж, A 1. 8
| Дублин
| Ирландия
|-
| 64
| XII век
| Евангелие
| Schøyen Collection, Ms. 230
| Осло, Лондон
| Норвегия, Великобритания
|-
| 65
| XI век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5776
| Лондон
| Великобритания
|-
| 66
| XIV век
| Евангелие
| Тринити-колледж, O. VIII 3
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 67
| X век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Auct. E. 5. 11
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 68
| XI век
| Евангелие
| Lincoln College, Gr. 17
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 69
| XV век
| Новый Завет
| Town Mus., Cod. 6 D 32/1
| Leicester
| Великобритания
|-
| 70
| XV век
| Евангелие
| Кембриджский университет Library, L1.2.13
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 71
| 1160
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 528
| Лондон
| Великобритания
|-
| 72
| XI век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5647
| Лондон
| Великобритания
|-
| 73
| XII век
| Евангелие
| Christ Church College, Wake 26
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 74
| 1291/1292
| Евангелие †
| Christ Church College, Wake 20
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 75
| XI век
| Евангелие
| Bibliotheque Publique et Universitaire, Gr. 19
| Женева
| Швейцария
|-
| 76
| XII век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Австрийская национальная библиотека, Theol. Gr. 300
| Вена
| Австрия
|-
| 77
| XI век
| Евангелие
| Österreichische Nationalbibliothek, Theol. Gr. 154
| Вена
| Австрия
|-
| 78
| XII век
| Евангелие
| Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Graec. 1
| Будапешт
| Венгрия
|-
| 79
| XV век
| Евангелие
| Лейденский университет, B. P. Gr. 74
| Лейден
| Нидерланды
|-
| 80
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Smith-Lesouëf 5
| Париж
| Франция
|-
| 81
| 1044
| Деяния, Павел
| Британская библиотека, Add. 20003
| Лондон
| Великобритания
|-
| 82
| X век
| Деяния, Павел, Откровение
| Национальная библиотека Франции, Gr. 237
| Париж
| Франция
|-
| 83
| XI век
| Евангелие
| Баварская государственная библиотека, Gr. 518
| Мюнхен
| Германия
|-
| 84
| XII век
| Евангелие
| Баварская государственная библиотека, Gr. 568
| Мюнхен
| Германия
|-
| 85
| XIII век
| Евангелие
| Баварская государственная библиотека, Gr. 569
| Мюнхен
| Германия
|-
| 86
| XI/XII век
| Евангелие
| Slovenská akadémia vied, 394 kt
| Братислава
| Словакия
|-
| 87
| XI век
| Евангелие
| Cusanusstift, Bd. 18
| Бернкастель-Кюс
| Германия
|-
| 88
| XII век
| Деяния, Павел, Откровение
| Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Ms. II. A. 7
| Неаполь
| Италия
|-
| 89
| 1289–1290
| Евангелие
| Гёттингенский университет, Cod. Ms. theol. 28 Cim.
| Гёттинген
| Германия
|-
| 90
| XVI век
| Новый Завет (кроме Откровения) 
| Амстердамский университет, Remonstr. 186
| Амстердам
| Нидерланды
|-
| 91
| XI век
| Деяния, Павел, Откровение
| Национальная библиотека Франции, Gr. 219
| Париж
| Франция
|-
| 92
| X век
| Евангелие
| Базельский Университет, O. II. 27
| Базель
| Швейцария
|-
| 93
| X век
| Деяния, Павел, Откровение
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 205
| Париж
| Франция
|-
| 94
| XII/XIII век
| Деяния, Павел, Откровение
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 202,2
| Париж
| Франция
|-
| 95
| XII век
| Евангелие
| Lincoln College, Gr. 16
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 96
| XV век
| Евангелие от Иоанна
| Бодлианская библиотека, Auct. D. 5. 1
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 96abs
| ca. 1500
| Евангелие от Иоанна
| Schloßbibl., Ie 14
| Křivoklát
| Чехия
|-
| 97
| XII век
| Деяния Апостолов, Послания Павла
| Библиотека герцога Августа, Gud. Graec. 104.2
| Вольфенбюттель
| Германия
|-
| 98
| XI век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, E. D. Clarke 5
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 99
| XV/XVI век
| Евангелие от Матфея 4:8-5:27; 6:2-15.30
| Лейпцигский университет, Cod. Gr. 8
| Лейпциг
| Германия
|-
| 100
| X век
| Евангелие
| Eötvös Loránd Tudományegyetem, Cod. Gr. 1
| Будапешт
| Венгрия
|-
| 101
| XI век
| Деяния Апостолов, Павел †
| Саксонская земельная библиотека, A. 104
| Дрезден
| Германия
|-
| 102
| 1444
| Деяния Апостолов, Павел
| Музей истории Москвы, V. 412, S. 5
| Москва
| Россия
|-
| 103
| XII век
| Деяния Апостолов, Павел
| Музей истории Москвы, V. 96, S. 347
| Москва
| Россия
|-
| 104
| 1087
| Деяния, Павел, Откровение
| Британская библиотека, Harley 5537
| Лондон
| Великобритания
|-
| 105
| XII век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Бодлианская библиотека, Auct. T. inf. 1.10
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 106
| X век
| Евангелие
| Museum of Archeology, 170
| Киев
| Украина
|-
| 107
| XIII век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, E. D. Clarke 6
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 108
| XI век
| Евангелие
| Biblioteca nazionale, Cod. Neapol. ex Vind. 3
| Неаполь
| Италия
|-
| 109
| 1326
| Евангелие
| Британская библиотека, Addit. 5117
| Лондон
| Великобритания
|-
| 110
| XII век
| Деяния, Павел, Откровение
| Британская библиотека, Harley 5778
| Лондон
| Великобритания
|-
| 111
| XII век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, E. D. Clarke 7
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 112
| XI век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, E. D. Clarke 10
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 113
| XI век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 1810
| Лондон
| Великобритания
|-
| 114
| XI век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5540
| Лондон
| Великобритания
|-
| 115
| X век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5559
| Лондон
| Великобритания
|-
| 116
| XII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5567
| Лондон
| Великобритания
|-
| 117
| XV век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5731
| Лондон
| Великобритания
|-
| 118
| XIII век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека Auct. D. inf. 2. 17
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 119
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 85
| Париж
| Франция
|-
| 120
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 185
| Париж
| Франция
|-
| 121
| XIII век
| Евангелие
| Bibliothèque Sainte-Geneviève
| Париж
| Франция
|-
| 122
| XII век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Universiteitsbibliotheek Leiden, B. P. Gr. 74a
| Лейден
| Нидерланды
|-
| 123
| XI век
| Евангелие
| Австрийская национальная библиотека, Theol. Gr. 240
| Вена
| Австрия
|-
| 124
| XII век
| Евангелие
| Австрийская национальная библиотека, Theol. Gr. 188
| Вена
| Австрия
|-
| 125
| XI век
| Евангелие
| Австрийская национальная библиотека, Suppl. Gr. 50
| Вена
| Австрия
|-
| 126
| XII век
| Евангелие
| Библиотека герцога Августа, Codd. Aug. 16. 6. 4
| Вольфенбюттель
| Германия
|-
| 127
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 349
| Рим
| 
|-
| 128
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 356
| Рим
| 
|-
| 129
| XII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 358
| Рим
| 
|-
| 130
| XV век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 359
| Рим
| 
|-
| 131
| XIV век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 360
| Рим
| 
|-
| 132
| XII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 361
| Рим
| 
|-
| 133
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 363
| Рим
| 
|-
| 134
| XII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 364
| Рим
| 
|-
| 135
| X век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 365
| Рим
| 
|-
| 136
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 665
| Рим
| 
|-
| 137
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 756
| Рим 
| 
|-
| 138
| XI век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 757
| Рим
| 
|-
| 139
| 1173 ?
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 758
| Рим
| 
|-
| 140
| XIII век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1158
| Рим
| 
|-
| 141
| XIII век
| Новый Завет
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1160
| Рим
| 
|-
| 142
| XI век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1210
| Рим
| 
|-
| 143
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1229
| Рим
| 
|-
| 144
| X век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1254
| Рим
| 
|-
| 145
| XI век
| Лука, Иоанн
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1548
| Рим
| 
|-
| 146
| XII век
| Матфей, Марк
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 5
| Рим
| 
|-
| 147
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 89
| Рим
| 
|-
| 148
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 136
| Рим
| 
|-
| 149
| XV век
| Новый Завет
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 171
| Рим
| 
|-
| 150
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 189
| Рим
| 
|-
| 151
| X век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 220
| Рим
| 
|-
| 152
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 227
| Рим
| 
|-
| 153
| XIV век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 229
| Рим
| 
|-
| 154
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Reg. gr. 28
| Рим
| 
|-
| 155
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Reg. gr. 79
| Рим
| 
|-
| 156
| XII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Reg. gr. 189
| Рим
| 
|-
| 157
| 1122
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Urb. gr. 2
| Рим
| 
|-
| 158
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Reg. gr. Pii II 55
| Рим
| 
|-
| 159
| 1121 ?
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 482
| Рим
| 
|-
| 160
| 1123
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 445
| Рим
| 
|-
| 161
| X век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 352
| Рим
| 
|-
| 162
| 1153
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 449
| Рим
| 
|-
| 163
| 1193
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 520
| Рим
| 
|-
| 164
| 1139
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 319
| Рим
| 
|-
| 165
| 1292
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. 541
| Рим
| 
|-
| 166
| XI/XII век
| Лука †, Иоанн †
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 412
| Рим
| 
|-
| 167
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 287
| Рим
| 
|-
| 168
| XIII век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 570
| Рим
| 
|-
| 169
| XI век
| Евангелие
| Biblioteca Vallicelliana, B. 133
| Рим
| Италия
|-
| 170
| XIII век
| Евангелие †
| Biblioteca Vallicelliana, C. 61
| Рим
| Италия
|-
| 171
| XIV век
| Евангелие
| Biblioteca Vallicelliana, C. 73.2
| Рим
| Италия
|-
| 172
| XIII/XIV век
| Деяния, Павел, Откровение †
| Государственная библиотека (Берлин), Phill. 1461
| Берлин
| Германия
|-
| 173
| XII век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1983
| Рим
| 
|-
| 174
| 1052
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 2002
| Рим
| 
|-
| 175
| X/XI век
| Новый Завет †
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 2080
| Рим
| 
|-
| 176
| XIII век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 2113
| Рим
| 
|-
| 177
| XI век
| Деяния, Павел, Откровение
| Баварская государственная библиотека, Gr. 211
| Мюнхен
| Германия
|-
| 178
| XII век
| Евангелие
| Biblioteca Angelica, 123
| Рим
| Италия
|-
| 179
| XII век
| Евангелие †
| Biblioteca Angelica, 11
| Рим
| Италия
|-
| 180
| XII/XIII век
| Новый Завет
| Ватиканская апостольская библиотека, Borg. gr. 18
| Рим
| 
|-
| 181
| X век
| Деяния, Павел, Откровение
| Ватиканская апостольская библиотека, Reg. gr. 179
| Рим
| 
|-
| 182
| XIV век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Plutei VI. 11
| Флоренция
| Италия
|-
| 183
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Plutei VI. 14
| Флоренция
| Италия
|-
| 184
| XIII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Plutei VI. 15
| Флоренция
| Италия
|-
| 185
| XIV век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 16
| Флоренция
| Италия
|-
| 186
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 18
| Флоренция
| Италия
|-
| 187
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 23
| Флоренция
| Италия
|-
| 188
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 25
| Флоренция
| Италия
|-
| 189
| XIV век
| Евангелие, Деяния, Павел
| Библиотека Лауренциана, VI. 27
| Флоренция
| Италия
|-
| 190
| XIV век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 28
| Флоренция
| Италия
|-
| 191
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 29
| Флоренция
| Италия
|-
| 192
| XIII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 30
| Флоренция
| Италия
|-
| 193
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 32
| Флоренция
| Италия
|-
| 194
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 33
| Флоренция
| Италия
|-
| 195
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VI. 34
| Флоренция
| Италия
|-
| 196
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VIII. 12
| Флоренция
| Италия
|-
| 197
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, VIII. 14
| Флоренция
| Италия
|-
| 198
| XIII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Aedil. 221
| Флоренция
| Италия
|-
| 199
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Conv. Sopp. 160
| Флоренция
| Италия
|-
| 200
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Conv. Sopp. 159
| Флоренция
| Италия
|-
| 201
| 1357
| Новый Завет
| Британская библиотека, Add. 11837
| Лондон
| Великобритания
|-
| 202
| XII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 14774
| Лондон
| Великобритания
|-
| 203
| XVI век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Национальная Центральная Библиотека Флоренции, I. 10. 7.16
| Флоренция
| Италия
|-
| 204
| XIII век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Болонский университет, 2775
| Болонья
| Италия
|-
| 205
| XV век
| Новый Завет
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 5 (420)
| Венеция
| Италия
|-
| 205abs
| XV век
| Новый Завет
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 6
| Венеция
| Италия
|-
| 206
| XIII век
| Деяния, Послания Павла
| Ламбетский дворец, 1182
| Лондон
| Великобритания
|-
| 207
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 8
| Венеция
| Италия
|-
| 208
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 9
| Венеция
| Италия
|-
| 209
| XIV век
| Новый Завет
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 10 (394)
| Венеция
| Италия
|-
| 210
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 27
| Венеция
| Италия
|-
| 211
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 539
| Венеция
| Италия
|-
| 212
| XI век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 540 (557)
| Венеция
| Италия
|-
| 213
| XI век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 542 (409)
| Венеция
| Италия
|-
| 214
| XIV век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 543 (409)
| Венеция
| Италия
|-
| 215
| XI век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z 544 (591)
| Венеция
| Италия
|-
| 216
| 1358
| Деяния, Послания Павла
| Ламбетский дворец, 1183
| Лондон
| Великобритания
|-
| 217
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I, 3 (944)
| Венеция
| Италия
|-
| 218
| XIII век
| Деяния, Соб. посл., Павел, Откровение
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 23
| Вена
| Австрия
|-
| 219
| XIII век
| Евангелие
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 321
| Вена
| Австрия
|-
| 220
| XIII век
| Евангелие
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 337
| Вена
| Австрия
|-
| 221
| X век
| Евангелие
| Бодлианская библиотека, Canon. Gr. 110
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 222
| XIV век
| Евангелие
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 337
| Вена
| Австрия
|-
| 223
| XIV век
| Деяния, Послания Павла
| Мичиганский университет, Ms. 34
| Энн-Арбор
| США
|-
| 224
| XII век
| Евангелие
| Biblioteca nazionale, Vind. 10
| Неаполь
| Италия
|-
| 225
| 1192
| Евангелие
| Biblioteca nazionale, Vind. 9
| Неаполь
| Италия
|-
| 226
| XII век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Escorial, X, IV, 17
| Эскориал
| Испания
|-
| 227
| XIII век
| Евангелие
| Escorial, X, III, 15
| Эскориал
| Испания
|-
| 228
| XIV век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Escorial, X, IV, 12
| Эскориал
| Испания
|-
| 229
| 1140
| Евангелие
| Escorial, X, IV, 21
| Эскориал
| Испания
|-
| 230
| 1013
| Евангелие
| Escorial, y, III, 5
| Эскориал
| Испания
|-
| 231
| XII век
| Евангелие
| Escorial, y, III, 6
| Эскориал
| Испания
|-
| 232
| 1302
| Евангелие
| Escorial, y, III, 7
| Эскориал
| Испания
|-
| 233
| XIII век
| Евангелие †
| Escorial, Y, II, 8
| Эскориал
| Испания
|-
| 234
| 1278
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Королевская библиотека Дании, GkS 1322, 4
| Копенгаген
| Дания
|-
| 235
| 1314
| Евангелие
| Королевская библиотека Дании, GkS 1323, 4
| Копенгаген
| Дания
|-
| 236
| XI век
| Евангелие †
| Selly Oak College, Braithwaite 13
| Бирмингем
| Великобритания
|-
| 237
| XI век
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 85, S. 41
| Москва
| Россия
|-
| 238
| XI век/XII век
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 91, S. 47  State Archive, F. 1607, No. 3, 226 fol.
| Москва
| Россия
|-
| 239
| XI век
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 84, S. 46
| Москва
| Россия
|-
| 240
| XII век
| Евангелие †
| Государственный исторический музей, V. 87, S. 48
| Москва
| Россия
|-
| 241
| XI век
| Новый Завет
| Russian State Archive of Ancient, Acts, Ф. 1607 14
| Москва
| Россия
|-
| 242
| XII век
| Новый Завет
| Государственный исторический музей, V. 25, S. 407
| Москва
| Россия
|-
| 243
| XIV век
| Евангелие от Матфея, Лука
| Государственный исторический музей, V. 92, S. 388
| Москва
| Россия
|-
| 244
| XII век
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 88, S. 220
| Москва
| Россия
|-
| 245
| 1199
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 16, S. 278
| Москва
| Россия
|-
| 246
| XIV век
| Евангелие †
| Государственный исторический музей, V. 19, S. 274
| Москва
| Россия
|-
| 247
| XII век
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 17, S. 400
| Москва
| Россия
|-
| 248
| 1275
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 18
| Москва
| Россия
|-
| 249
| XII век
| Евангелие от Иоанна
| Государственный исторический музей, V. 90, S. 93
| Москва
| Россия
|-
| 250
| XI век
| Новый Завет (кроме Евангелие)
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 224
| Париж
| Франция
|-
| 251
| XII век
| Евангелие
| Российская государственная библиотека, F. 181.9 (Gr. 9)
| Москва
| Россия
|-
| 252 + 464
| XI век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Russ. Staatsarchiv, F. 1607, No. 5, 123 fol.  Государственный исторический музей, V. 23, S. 341, 229 fol. (ap)
| Москва  Москва
| Россия  Россия
|-
| 253
| X век
| Евангелие
| lost
| Москва
| Россия
|-
| 254
| XI век
| Новый Завет (кроме Евангелие)
| Bibliothèque nationale de Grèce, 490
| Афины
| Греция
|-
| 255
| XIV век
| Деяния, Послания Павла
| Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 40
| Краков
| Польша
|-
| 256
| XI век/XII век
| Новый Завет (кроме Евангелие) †
| Национальная библиотека Франции, Armen. 27 (9)
| Париж
| Франция
|-
| 257
| XII век
| Деяния, Послания Павла
| Biblioteka Jagellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 43
| Краков
| Польша
|-
| 258
| XIII век
| Евангелие
| Саксонская земельная библиотека, A. 123
| Дрезден
| Германия
|-
| 259
| X век
| Евангелие
| Государственный исторический музей, V. 86, S. 44
| Москва
| Россия
|-
| 260
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 51
| Париж
| Франция
|-
| 261
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 52
| Париж
| Франция
|-
| 262
| 10th
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 53
| Париж
| Франция
|-
| 263
| XIII век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Национальная библиотека Франции, Gr. 61
| Париж
| Франция
|-
| 264
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 65
| Париж
| Франция
|-
| 265
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 66
| Париж
| Франция
|-
| 266
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 67
| Париж
| Франция
|-
| 267
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 69
| Париж
| Франция
|-
| 268
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 73
| Париж
| Франция
|-
| 269
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 74
| Париж
| Франция
|-
| 270
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 75
| Париж
| Франция
|-
| 271
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Suppl. Gr. 75
| Париж
| Франция
|-
| 272
| XI век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add.15581
| Лондон
| Великобритания
|-
| 273
| XIII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 79
| Париж
| Франция
|-
| 274
| X век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Suppl. Gr. 79
| Париж
| Франция
|-
| 275
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 80
| Париж
| Франция
|-
| 276
| 1092
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 81
| Париж
| Франция
|-
| 277
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 81 A
| Париж
| Франция
|-
| 278a
| 1072
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 82
| Париж
| Франция
|-
| 278b
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 82
| Париж
| Франция
|-
| 279
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 86
| Париж
| Франция
|-
| 280
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 87
| Париж
| Франция
|-
| 281
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 88
| Париж
| Франция
|-
| 282
| 1176
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 90
| Париж
| Франция
|-
| 283
| XIII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 92
| Париж
| Франция
|-
| 284
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 93
| Париж
| Франция
|-
| 285
| XV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 95
| Париж
| Франция
|-
| 286
| 1432
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 96
| Париж
| Франция
|-
| 287
| 1482
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 98
| Париж
| Франция
|-
| 288
| XV век
| Матфей, Лука, Иоанн
| Бодлианская библиотека, Canon. Gr. 33  Национальная библиотека Франции, Gr. 99  Institut de France (Ms. 536)
| Оксфорд  Париж  Париж
| Великобритания  Франция  Франция
|-
| 289
| 1625
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 100A
| Париж
| Франция
|-
| 290
| XIV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 108
| Париж
| Франция
|-
| 291
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 113
| Париж
| Франция
|-
| 292
| XII/XIII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 114
| Париж
| Франция
|-
| 293
| 1262
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 117
| Париж
| Франция
|-
| 294
| 1391
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 118
| Париж
| Франция
|-
| 295
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 120
| Париж
| Франция
|-
| 296
| XVI век
| Новый Завет
| Национальная библиотека Франции, Gr. 123.124
| Париж
| Франция
|-
| 297
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Suppl. Gr. 140
| Париж
| Франция
|-
| 298
| XII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 175
| Париж
| Франция
|-
| 299
| X век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 177
| Париж
| Франция
|-
| 300
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 186
| Париж
| Франция
|-
| 301
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 187
| Париж
| Франция
|-
| 302
| XI век
| Деяния, Послания Павла
| Национальная библиотека Франции, Gr. 103
| Париж
| Франция
|-
| 303
| 1255
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 194A
| Париж
| Франция
|-
| 304
| XII век
| Евангелие от Матфея, Марк
| Национальная библиотека Франции, Gr. 194 
| Париж
| Франция
|-
| 305
| XIII век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 195 
| Париж
| Франция
|-
| 306
| XII век
| Евангелие от Матфея, Иоанн
| Национальная библиотека Франции, Gr. 197 
| Париж
| Франция
|-
| 307
| X век
| Деяния Апостолов
| Национальная библиотека Франции, Coislin Gr. 25 
| Париж
| Франция
|-
| 308
| XIV век
| Деяния, Послания Павла †
| Британская библиотека, Royal 1 B. I
| Лондон
| Великобритания
|-
| 309
| XIII век
| Деяния, Послания Павла †
| Кембриджский университет, Dd. 11.90
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 310
| XII век
| Евангелие от Матфея †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 202
| Париж
| Франция
|-
| 311
| XII век
| Евангелие от Матфея
| Национальная библиотека Франции, Gr. 203
| Париж
| Франция
|-
| 312
| XI век
| Деяния, Послания Павла †
| Британская библиотека, Add. 5115.5116
| Лондон
| Великобритания
|-
| 313
| XV век
| Евангелие от Луки 1:1–12:16
| Национальная библиотека Франции, Gr. 208
| Париж
| Франция
|-
| 314
| XI век
| Новый Завет (кроме Евангелии) †
| Бодлианская библиотека, Barocci 3
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 315
| XIII век
| Евангелие от Иоанна
| Национальная библиотека Франции, Gr. 210
| Париж
| Франция
|-
| 316
| XIV век
| Лука 18,18–24,53; Иоанн 1,16–12,25
| Национальная библиотека Франции, Gr. 211
| Париж
| Франция
|-
| 317
| XII век
| Евангелие от Иоанна
| Национальная библиотека Франции, Gr. 212
| Париж
| Франция
|-
| 318
| XIV век
| Евангелие от Иоанна 7,9–12,8
| Национальная библиотека Франции, Gr. 213
| Париж
| Франция
|-
| 319
| XII век
| Деяния, Послания Павла †
| Крайст-Чёрч, G.G. 1.9 (Ms. 9)
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 320
| XII век
| Евангелие от Луки
| Национальная библиотека Франции, Gr. 232
| Париж
| Франция
|-
| 321
| XII век
| Деяния, Послания Павла †
| Британская библиотека, Harley 5557
| Лондон
| Великобритания
|-
| 322
| XIV век
| Деяния, Послания Павла
| Британская библиотека, Harley 5620
| Лондон
| Великобритания
|-
| 323
| XII век
| Деяния, Послания Павла
| Bibl. publ. et univ., Gr. 20
| Женева
| Швейцария
|-
| 324
| XIV век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Gr. 376
| Париж
| Франция
|-
| 325
| XI век
| Новый Завет (кроме Евангелии) †
| Бодлианская библиотека, Auct. E. 5.9
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 326
| X век
| Деяния, Послания Павла †
| Lincoln College, Gr. 82
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 327
| XIII век
| Деяния, Послания Павла
| New College, 59
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 328
| XIII век
| Деяния, Послания Павла
| Лейденский университет, Voss. Gr. Q. 77
| Лейден
| Нидерланды
|-
| 329
| XII век
| Евангелие †
| Национальная библиотека Франции, Coislin, Gr. 19
| Париж
| Франция
|-
| 330
| XII век
| Новый Завет (кроме Откровения)
| Российская национальная библиотека, Gr. 101
| Санкт-Петербург
| Россия
|-
| 331
| XI век
| Евангелие
| Национальная библиотека Франции, Coislin, Gr. 197
| Париж
| Франция
|-
| 332
| XII век
| Евангелие
| Biblioteca Nazionale di Torino, C. II. 4
| Турин
| Италия
|-
| 333
| 1214
| Евангелие от Матфея, Иоанн
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. I. 9
| Турин
| Италия
|-
| 334
| XII век
| Евангелие от Матфея, Марк
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. III. 8
| Турин
| Италия
|-
| 335
| XVI век
| Евангелие
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. III. 2
| Турин
| Италия
|-
| 336
| XV век
| Новый Завет (кроме Евангелии)
| Universität Hamburg, Cod. theol. 1252a
| Гамбург
| Германия
|-
| 337
| XII век
| Деяния, Павел, Откровение †
| Национальная библиотека Франции, Gr. 56
| Париж
| Франция
|-
| 338
| X век
| Евангелие
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. VII. 33
| Турин
| Италия
|-
| 339
| XIII век
| Новый Завет
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. V. 8
| Турин
| Италия
|-
| 340
| XIV век
| Евангелие
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. VII. 16
| Турин
| Италия
|-
| 341
| 1296
| Евангелие
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. VII. 14
| Турин
| Италия
|-
| 342
| XIII век
| Евангелие
| Biblioteca Nazionale di Torino, B. V. 24
| Турин
| Италия
|-
| 343
| XI век
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, H. 13
| Милан
| Италия
|-
| 344
| X век
| Евангелие †
| Амброзианская библиотека, G. 16
| Милан
| Италия
|-
| 345
| XI век
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, F. 17
| Милан
| Италия
|-
| 346
| XII век
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, S. 23
| Милан
| Италия
|-
| 347
| XII век
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, R. 35
| Милан
| Италия
|-
| 348
| 1022
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, B. 56
| Милан
| Италия
|-
| 349
| 1322
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, F. 61
| Милан
| Италия
|-
| 350
| XI век
| Евангелие †
| Амброзианская библиотека, B. 62
| Милан
| Италия
|-
| 351
| XII век
| Евангелие
| Амброзианская библиотека, B. 70
| Милан
| Италия
|-
| 352
| XI век
| Евангелие †
| Амброзианская библиотека, B. 93
| Милан
| Италия
|-
| 353
| XII век
| Евангелие †
| Амброзианская библиотека, M. 93
| Милан
| Италия
|-
| 354
| XI век
| Евангелие от Матфея †
| Библиотека Марчиана, Gr. Z. 29 (497)
| Венеция
| Италия
|-
| 355
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. Z. 541 (558)
| Венеция
| Италия
|-
| 356
| XII век
| Деяния, Послания Павла †
| Emmanuel College, I. 4. 35
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 357
| XI век
| Лука, Иоанн
| Библиотека Марчиана, Gr. Z. 28 (364)
| Венеция
| Италия
|-
| 358
| XIV век
| Евангелие
| Biblioteca Estense, G. 9, a.U.2.3. (II A 9)
| Модена
| Италия
|-
| 359
| XIII век
| Евангелие
| Biblioteca Estense, G. 242, a.T.7.23. (III B 16)
| Модена
| Италия
|-
| 360
| XI век
| Евангелие
| Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 2319
| Парма
| Италия
|-
| 361
| XIII век
| Евангелие
| Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 1821
| Парма
| Италия
|-
| 362
| XIII век
| Лука 6:29–12:10
| Библиотека Лауренциана, Conv. Soppr. 176
| Флоренция
| Италия
|-
| 363
| XIV век
| Новый Завет (кроме Евангелии)
| Библиотека Лауренциана, Plutei VI. 13
| Флоренция
| Италия
|-
| 364
| X век
| Евангелие
| Библиотека Лауренциана, Plutei VI. 24
| Флоренция
| Италия
|-
| 365
| XII век
| Новый Завет (кроме Евангелии) †
| Библиотека Лауренциана, Plutei VI. 36
| Флоренция
| Италия
|-
| 366
| XIV век
| Евангелие от Матфея †
| Библиотека Лауренциана, Conv. Soppr. 171
| Флоренция
| Италия
|-
| 367
| 1331 
| Новый Завет
| Библиотека Лауренциана, Conv. Soppr. 53
| Флоренция
| Италия
|-
| 368
| XV век
| Иоанн, 1–3 Иоанна, Откровение
| Риккардианская библиотека, 84
| Флоренция
| Италия
|-
| 369
| XIV век
| Марк 6:25–9:45; 10:17–16:9
| Риккардианская библиотека, 90
| Флоренция
| Италия
|-
| 370
| XIV век
| Евангелие †
| Риккардианская библиотека, 5
| Флоренция
| Италия
|-
| 371
| X век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1159
| Рим
| 
|-
| 372
| XVI век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1161
| Рим
| 
|-
| 373
| XV век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1423
| Рим
| 
|-
| 374
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1445
| Рим
| 
|-
| 375
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1533
| Рим
| 
|-
| 376
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1539
| Рим
| 
|-
| 377
| XVI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1618
| Рим
| 
|-
| 378
| XIII век
| Деяния, Соб. посл., Послания Павла
| Бодлианская библиотека, E. D. Clarke 4
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 379
| XV век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 1769
| Рим
| 
|-
| 380
| 1499
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 2139
| Рим
| 
|-
| 381
| XIV век
| Евангелие от Луки
| Ватиканская апостольская библиотека, Pal. gr. 20
| Рим
| 
|-
| 382
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 2070
| Рим
| 
|-
| 383
| XIII век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Бодлианская библиотека, E. D. Clarke 9
| Оксфорд
| Великобритания
|-
| 384
| XIII век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Британская библиотека, Harley 5588
| Лондон
| Великобритания
|-
| 385
| 1407
| Деяния, Соб. посл., Павел †
| Британская библиотека, Harley 5613
| Лондон
| Великобритания
|-
| 386
| XIV век
| Новый Завет
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 66
| Рим
| 
|-
| 387
| XII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 204
| Рим
| 
|-
| 388
| XIII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 212
| Рим
| 
|-
| 389
| XI век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 297
| Рим
| 
|-
| 390
| 1281/1282
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 391
| Рим
| 
|-
| 391
| 1055
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 432
| Рим
| 
|-
| 392
| XII век
| Евангелие
| Ватиканская апостольская библиотека, Ottob. gr. 521
| Рим
| 
|-
| 393
| XIV век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Biblioteca Vallicelliana, E. 22
| Рим
| Италия
|-
| 394
| 1330
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Biblioteca Vallicelliana, F. 17
| Рим
| Италия
|-
| 395
| XII век
| Евангелие
| Biblioteca Casanatense, 165
| Рим
| Италия
|-
| 396
| XII век
| Евангелие †
| Ватиканская апостольская библиотека, Chris. R IV 6
| Рим
| 
|-
| 397
| X век/XI век
| Евангелие от Иоанна
| Biblioteca Vallicelliana, E. 40
| Рим
| Италия
|-
| 398
| X век
| Деяния, Павел †
| Кембриджский университет, Kk. 6.4
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 399
| IX век/X век
| Евангелие
| Российская национальная библиотека, Gr. 220
| Санкт-Петербург
| Россия
|-
| 400
| XV век
| Новый Завет (кроме Откров.) †
| Государственная библиотека (Берлин), Diez. A. Doud. 10
| Берлин
| Германия
|-
| 401
| XII век
| Евангелие †
| Biblioteca nazionale, Ms. II. A. 3
| Неаполь
| Италия
|-
| 402
| XIV век
| Евангелие
| Biblioteca nazionale, Ms. II. A. 5
| Неаполь
| Италия
|-
| 403
| XIII век
| Евангелие †
| Biblioteca nazionale, Ms. II. A. 4
| Неаполь
| Италия
|-
| 404
| XIII век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 313
| Вена
| Австрия
|-
| 405
| X век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,10 (946)
| Венеция
| Италия
|-
| 406
| XI век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,11 (1275)
| Венеция
| Италия
|-
| 407
| XII век
| Лука 5:30-Иоанн 9:2
| Библиотека Марчиана, Gr. I,12 (434)
| Венеция
| Италия
|-
| 408
| XII век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,14 (1119)
| Венеция
| Италия
|-
| 409
| XIV век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,15 (947)
| Венеция
| Италия
|-
| 410
| XIII век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,17 (1211)
| Венеция
| Италия
|-
| 411
| X век
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,18 (1276)
| Венеция
| Италия
|-
| 412
| 1301
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,19 (1416)
| Венеция
| Италия
|-
| 413
| 1302
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,20 (1256)
| Венеция
| Италия
|-
| 414
| XIV век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,21 (1212)
| Венеция
| Италия
|-
| 415
| 1356
| Евангелие
| Библиотека Марчиана, Gr. I,22 (1417)
| Венеция
| Италия
|-
| 416
| XIV век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,24 (948)
| Венеция
| Италия
|-
| 417
| XIV век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,25 (1356)
| Венеция
| Италия
|-
| 418
| XV век
| Матфей, Марк †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,28 (1450)
| Венеция
| Италия
|-
| 419
| XII век
| Евангелие †
| Библиотека Марчиана, Gr. I,60 (950)
| Венеция
| Италия
|-
| 420
| X век
| Матфей, Марк
| Università degli Studi di Messina, F. V. 18
| Мессина
| Италия
|-
| 421
| ca. 1300
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 303
| Вена
| Австрия
|-
| 422
| XI век
| Евангелие
| Баварская государственная библиотека, Gr. 210
| Мюнхен
| Германия
|-
| 423
| 1556
| Матфей, Иоанн
| Баварская государственная библиотека, Gr. 36.37
| Мюнхен
| Германия
|-
| 424
| XI век
| Новый Завет (кроме Евангелие)
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 302
| Вена
| Австрия
|-
| 425
| 1330
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Австрийская национальная библиотека, Theol. gr. 221
| Вена
| Австрия
|-
| 426
| XIV век
| Лука 6,17–11,28
| Баварская государственная библиотека, Gr. 473
| Мюнхен
| Германия
|-
| 427
| XIII век
| Лука, Марк
| Баварская государственная библиотека, Gr. 465
| Мюнхен
| Германия
|-
| 428
| XIII век
| Евангелие
| Баварская государственная библиотека, Gr. 381
| Мюнхен
| Германия
|-
| 429
| XIV век
| Новый Завет (кроме Евангелие)
| Библиотека герцога Августа, Codd. Aug. 16. 7. 4 
| Вольфенбюттель
| Германия
|-
| 430
| XI век
| Евангелие от Иоанна 1,1–8,14
| Баварская государственная библиотека, Gr. 437
| Мюнхен
| Германия
|-
| 431
| XII век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Priesterseminarium, 1
| Страсбург
| Франция
|-
| 432
| XV век
| Новый Завет (кроме Евангелие)
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 366
| Рим
| 
|-
| 433
| XI век
| Евангелие
| Biblioteka Jagiellońska, Fonds der Berliner Hss. Graec. qu. 12
| Краков
| Польша
|-
| 434
| XIII век
| Лука 1,5–6,21
| Австрийская национальная библиотека, Theol. Gr. 71
| Вена
| Австрия
|-
| 435  + 576
| XII век/XIII век
| Евангелие †
| Лейденский университет, Gronov. 137  Arundel Castle, Duke of Norfolk, M. D. 459, 1 fol.
| Лейден  Норфолк
| Нидерланды  Великобритания
|-
| 436
| XI век/XII век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 367
| Рим
| 
|-
| 437
| XI век
| Деяния Апостолов
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. gr. 760
| Рим
| 
|-
| 438
| XII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 5111.5112
| Лондон
| Великобритания
|-
| 439
| 1159
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 5107
| Лондон
| Великобритания
|-
| 440
| XII век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Кембриджский университет, Mm. 6.9
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 441
| XIII век
| Деяния 8,14 – 1 Cor 15,38
| Уппсальский университет, Gr. 1, p. 3–182
| Уппсала
| Швеция
|-
| 442
| XII век/XIII век
| Соборные послания, Павел †
| Уппсальский университет, Gr. 1, p. 183–440
| Уппсала
| Швеция
|-
| 443
| XII век
| Евангелие
| Кембриджский университет, Nn. 2.36
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 444
| XV век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Британская библиотека, Harley 5796
| Лондон
| Великобритания
|-
| 445
| 1506
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5736
| Лондон
| Великобритания
|-
| 446
| XV век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5777
| Лондон
| Великобритания
|-
| 447
| XV век
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5784
| Лондон
| Великобритания
|-
| 448
| 1478
| Евангелие
| Британская библиотека, Harley 5790
| Лондон
| Великобритания
|-
| 449
| XIII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 4950
| Лондон
| Великобритания
|-
| 450
| 1043
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. Reg. 29
| Рим
|
|-
| 451
| XI век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Ватиканская апостольская библиотека, Vat. Urbin. 3
| Рим
| 
|-
| 452
| XIV век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Ватиканская апостольская библиотека, Pii II 50
| Рим
| 
|-
| 453
| XIV век
| Деяния Апостолов, Соб. посл.
| Ватиканская апостольская библиотека, Barb. gr. 582
| Рим 
| 
|-
| 454
| X век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Библиотека Лауренциана, Laur. IV.1
| Флоренция
| Италия
|-
| 455
| XIII век/XIV век
| Деяния, Павел
| Библиотека Лауренциана, Laur. IV.5
| Флоренция
| Италия
|-
| 456
| X век
| Новый Завет (кроме Евангелия)
| Библиотека Лауренциана, Laur. IV.30
| Флоренция
| Италия
|-
| 457
| X век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Библиотека Лауренциана, Laur. IV.29
| Флоренция
| Италия
|-
| 458
| XI век
| Новый Завет (кроме Евв. et Откров.)
| Библиотека Лауренциана, Laur. IV.31
| Флоренция
| Италия
|-
| 459
| 1092
| Новый Завет (кроме Évv.)
| Библиотека Лауренциана, Laur. IV.32
| Флоренция
| Италия
|-
| 460
| XIII век/XIV век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Библиотека Марчиана, Gr. Z. 11 (379)
| Венеция
| Италия
|-
| 461
| 835
| Евангелие
| Российская национальная библиотека, Gr. 219, 213 101
| Санкт-Петербург
| Россия
|-
| 462
| XIII век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Государственный исторический музей, V. 24, S. 346
| Москва
| Россия
|-
| 463
| XII век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Государственный исторический музей, V. 95, S. 346
| Москва
| Россия
|-
| 464
| XI век
| Деяния, Соб. посл., Павел
| Государственный исторический музей, Syn. 328
| Москва
| Россия
|-
| 465
| XI век
| Деяния, Послания Павла
| Национальная библиотека Франции, Gr. 57
| Париж
| Франция
|-
| 466
| XI век
| Деяния, Послания Павла
| Национальная библиотека Франции, Gr. 58
| Париж
| Франция
|-
| 467
| XV век
| Деяния, Послания Павла
| Национальная библиотека Франции, Gr. 59
| Париж
| Франция
|-
| 468
| XIII век
| Деяния, Послания Павла
| Национальная библиотека Франции, Gr. 101
| Париж
| Франция
|-
| 469
| XIII век
| Деяния, Павел
| Национальная библиотека Франции, Gr. 102A
| Париж
| Франция
|-
| 470
| XI век
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 1175
| Лондон
| Великобритания
|-
| 471
| XII век
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 1176
| Лондон
| Великобритания
|-
| 472
| XIII век
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 1177
| Лондон
| Великобритания
|-
| 473
| XI век
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 1178
| Лондон
| Великобритания
|-
| 474
| XI век
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 1179
| Лондон
| Великобритания
|-
| 475
| XI век
| Евангелие
| Ламбетский дворец, 1192
| Лондон
| Великобритания
|-
| 476
| XI век
| Евангелие
| Британская библиотека, Arundel 524
| Лондон
| Великобритания
|-
| 477
| XIII век
| Евангелие
| Тринити-колледж, B. X. 17
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 478
| X век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 11300
| Лондон
| Великобритания
|-
| 479
| XIII век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Selly Oak College, Cod. Migdana Gr. 3
| Бирмингем
| Великобритания
|-
| 480
| 1366
| Евангелие
| Британская библиотека, Burney 18, 222 fol.
| Лондон
| Великобритания
|-
| 481
| X век
| Евангелие
| Британская библиотека, Burney 19
| Лондон
| Великобритания
|-
| 482
| 1285
| Евангелие
| Британская библиотека, Burney 20
| Лондон
| Великобритания
|-
| 483
| 1295
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Уильямс-колледж, Chapin Libr., Cod. De Ricci, no. 1
| Уильямстаун
| 
|-
| 484
| 1291/1292
| Евангелие
| Британская библиотека, Burney 21
| Лондон
| Великобритания
|-
| 485
| XII век
| Евангелие †
| Британская библиотека, Burney 23
| Лондон
| Великобритания
|-
| 486
| XV век
| Евангелие от Иоанна
| Ламбетский дворец, s.n.
| Лондон
| Великобритания
|-
| 487 = 1321
| XI век
| Евангелие
| 
| 
| 
|-
| 488 = 1326| XIV век
| Евангелие
| 
| 
| 
|-
| 489
| 1315/1316| Новый Завет (кроме Откров.) †
| Тринити-колледж, B. X. 16
| Кембридж
| Великобритания
|-
| 490
| XI век
| Евангелие †
| Британская библиотека, Add. 7141
| Лондон
| Великобритания
|-
| 491
| XI век
| Новый Завет (кроме Откров.) †
| Британская библиотека, Add. 11836
| Лондон
| Великобритания
|-
| 492
| 1325/1326'| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 11838
| Лондон
| Великобритания
|-
| 493
| XV век
| Евангелие †
| Британская библиотека, Add. 11839
| Лондон
| Великобритания
|-
| 494
| XIV век
| Евангелие †
| Британская библиотека, Add. 32341
| Лондон
| Великобритания
|-
| 495
| XII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 16183
| Лондон
| Великобритания
|-
| 496
| XIII век
| Новый Завет (кроме Откров.)
| Британская библиотека, Add. 16184
| Лондон
| Великобритания
|-
| 497
| XII век
| Евангелие
| Британская библиотека, Add. 16943
| Лондон
| Великобритания
|-
| 498
| XIII век
| Новый Завет †
| Британская библиотека, Add. 17469
| Лондон
| Великобритания
|-
| 499
| XII век
| Евангелие †
| Британская библиотека, Add. 17741
| Лондон
| Великобритания
|-
| 500
| XIII век
| Евангелие †
| Британская библиотека, Add. 17982
| Лондон
| Великобритания
|}

 Минускулы Нового Завета 501-1000 

 Минускулы Нового Завета 1001—1500 

 Галерея 

 См. также 
 Список папирусов Нового Завета
 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Список лекционарных рукописей Нового Завета
 Список евангелий-апракосов
 Категории рукописей Нового Завета

 Примечания 

 Ссылки 
 Peter M. Head, New Testament Minuscule Manuscripts
 New Testament Greek MSS ordered by century (Compiled by Maurice Robinson)
 Liste der Minuskelhandschriften Münster
 "Continuation of the Manuscript List", INTF, University of Münster

 Литература 
 Hermann von Soden, Die Schriften des neuen Testaments, in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte, Berlin 1902—1910.
 Caspar René Gregory, Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Leipzig 1908.
 Frederic Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts. 1895, 1896, 1898, & 1939: Eyre & Spottiswoode; London.
 Kurt Aland, Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik''. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1981, ISBN 3-438-06011-6.
 K. Aland, M. Welte, B. Köster, K. Junack, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1994.

Унциальные рукописи Нового Завета
Списки рукописей
Списки:Библия